Wilhelm Lindenschmit ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Lindenschmit der Ältere (1806–1848), deutscher Maler
 Wilhelm von Lindenschmit der Jüngere (1829–1895; 1894 geadelt), deutscher Maler